

Pessoas
Martha Cowles Chase, uma geneticista dos Estados Unidos da América

Localidades
Cowles (Nebraska), uma vila localizada no estado americano de Nebraska

Desambiguação